Dawaka peut désigner :
 Dawaka, la localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
 Dawaka, la commune rurale située dans le département de Zam au Burkina Faso